Bakungan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bakungan, Jawa Timur, by, 
 Bakungan, Jawa Tengah, by

Robotskapade Indonesienförgreningar